Онтур () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампос-де-Эльин. Занимает площадь 54,09 км². Население — 2318 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Покровителем города считается святой Хосе.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Альбасете